Brouwerij Blanckaert (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst
 Brouwerij Blanckaert (Beerst), een voormalige brouwerij te Beerst Diksmuide.